In Simbabwe werden ca. 27,21 % des Landes als Nationalparks, Wildparks oder sonstige Schutzgebiete geschützt (106.838 km²).

Nationalparks

Landschaftsparks  
 Bangala Recreational Park
 Lake Cunningham Recreational Parks
 Lake Kariba Recreational Park umfasst das Hoheitsgebiet von Simbabwe in der Kariba-Talsperre 
 Lake Matopos Recreational Park
 Lake Robertso Recreational Park
 Manjirenij Recreational Park
 Muntirikwi Recreational Park
 Ngezi Recreational Park
 Robert McIlwaine Recreational Park
 Sebakwe Recreational Park
 Umzingwane Recreational Park

National Safari Areas 
 Charara
 Chegutu
 Chete
 Chewore
 Chipinga
 Chirisa
 Dande
 Deka
 Doma
 Hartley
 Hurungwe
 Malapati
 Matetsi
 Sapi
 Thuli
 Umfurudzi
 Urungwe

Botanische Gärten und Reservate 
 Bunga Forest Botanical Reserve
 Ewanrigg Botanical Garden
 Haroni/ Rusitu Botanical Gardens
 Vumba Botanical Garden and Reserve

Sanctuary 
 Eland Sanctuary
 Mushandike
 Tshabalala

Siehe auch 
 Naturparks in Afrika

Weblinks 
 Africa Guide (unknown editores): Zimbabwe National Parks and Game Reserves. auf www.africaguide.com (englisch)
 Zimbabwe Parks & Wildlife Management Authority: Welcome to Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority. auf www.zimparks.org (englisch)

Einzelnachweise 

Simbabwe